

События

Монгольское завоевание Средней Азии 
 Февраль — после пятимесячной осады под ударами монгольской армии Чагатая и Угэдэя пал Отрар, жестоко казнён его правитель — Каир-хан. Бухара разграблена и сожжена войсками Чингис-хана и Толуя.
 Март — с помощью осадной толпы из бухарских пленников осаждён и взят Самарканд.
 Пятитысячный монгольский отряд под командованием Алак-нойона берёт Бенакет. Тимур-мелик, защищавший Ходжент, отступая оттуда, оказывает героическое сопротивление и добирается до Хорезма. Дженд взят монголами без боя и разграблен.
 Весной отряды Джэбэ и Субэдэя отправлены для поимки хорезмшаха Мухаммеда, который бежит за Амударью. Преследуемый по всему Северному Ирану хорезмшах скрывается на одном из прибрежных островов Каспийского моря, где и умирает в конце года. Новым хорезмшахом становится его сын — Джелал ад-Дин (1220—1231). Джэбэ и Субэдэй, разграбив ряд городов и завершают первый этап своего похода зимовкой в Муганской степи.
 Монголы нанесли поражение грузинским войскам и захватили Хамадан.
 Принятая в историографии дата основания Каракорума. Начинает застраиваться не ранее воцарения Угэдэя (1229).

Европа 
 23 апреля — Генрих VII, девятилетний сын Фридриха II, избран Римским королём. В благодарность за избрание сына Фридрих 26 апреля издаёт «Соглашение с князьями церкви», предоставляющее привилегии высшему германскому духовенству.
 8 августа — Ливонский крестовый поход: эстонцы побеждают вторгающихся шведов в битве при Лихуле.
 22 ноября — в соборе Святого Петра в Риме Фридрих II коронован папой Гонорием III короной императора Священной Римской империи.
 Конрад I Мазовецкий прогнал пруссов с Хелмнинской земли.
 Первое упоминание города Славкув.
 Началось строительство собора в Йорке.
 Началось строительство Амьенского собора.
 В основном закончилось строительство Шартрского собора.

Правители 
 Государство Хорезмшахов — Джелал ад-Дин Менгуберди (1220—1231).
 Священная Римская империя — Генрих VII Гогенштауфен (1220—1235), римский король.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1220 году
 11 ноября — Альфонс де Пуатье
 Гуго де Шалон (пфальцграф Бургундии)
 Жанна (графиня Тулузы)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1220 году
 25 февраля — Альбрехт II (маркграф Бранденбурга)
 1 июня — Богун, Генри де, 1-й граф Херефорд
 19 августа — Матфей (митрополит Киевский)
 3 ноября — Уррака (королева Португалии)
 Конец года — Ала ад-Дин Мухаммед II (хорезмшах).
 Саксон Грамматик — датский хронист, автор «Деяний данов».

Источники

См. также